Petapa kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Petapa, kommun, 
 Petapa (kommunhuvudort), Guatemala,

Mexiko 

 Santa María Petapa (kommun) 
 Santa María Petapa (ort), Oaxaca,